Нанни:

 Нанни ди Банко (ок. 1384—1421) — итальянский скульптор флорентийской школы.
 Нанни, Джованни ( 1487—1564) — итальянский живописец.
 Нанни, Никола (род. 2000) — сан-маринский футболист, нападающий. 
 Нанни, Ремиджио (; 1531—1581) — итальянский монах и писатель.
 Нанни, Роберто (род. 1981) — аргентинский футболист, нападающий.

См. также 
 Нани (значения)
 Наннини

Примечания